Epifiza, în biologie, are 2 sensuri:
 Epifiza (oase);
 Epifiza (glandă), sau Glandă pineală.

Dezambiguizare